Mikołaj Zebrzydowski (1494–po 1568) – starosta raciąski
 Mikołaj Zebrzydowski (1553–1620) – marszałek wielki koronny, starosta krakowski, wojewoda lubelski i krakowski